Тениски турнир за мушкарце у конкуренцији парова на Летњим олимпијским играма 2008. у Пекингу (Кина) одржан је на тeренима Олимпијског зеленог тениског центра од 10. до 16. августа. Систем такмичења је био такав да се до финала играло у два добијена сета, а у финалу до три. Играло се без тај-брејка у последњем сету. Учествовало је 64 играча из 24 државе.

Чилеанци Фернандо Гонзалез и Николас Масу бранили су злато освојено на Олимпијским играма у Атини 2004. али су поражени већ у првом колу од руске комбинације Турсунов/Јужни. 

Нови олимпијски победници постали су Швајцарци Роџер Федерер и Станислас Вавринка који су у финалу савладали Симона Аспелина и Томаса Јохансона из Шведске резултатом 6:3, 6:4, 6:7(4:7), 6:3. То је друга олимпијска медаља за Швајцарску у тенису после злата Марка Росеа на Олимпијским играма у Барселони 1992. 

У мечу за бронзану медаљу браћа Боб и Мајк Брајан победили су француски тим Клеман / Љодра.

Распоред

Земље учеснице 

  (2)
  (2) 
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
             
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1) 
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)

  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)

 У загради се налази број парова који су се такмичили за ту земљу

Носиоци 
 

<ol start="1">
  Боб Брајан /  Мајк Брајан (полуфинале, бронзана медаља)
  Новак Ђоковић /  Ненад Зимоњић (прво коло)
  Јонатан Ерлих /  Анди Рам (прво коло)
  Роџер Федерер /  Станислас Вавринка (победници, златна медаља)

<ol start="5">
  Николас Алмагро /  Давид Ферер (друго коло)
  Рафаел Надал /  Томи Робредо (друго коло)
  Махеш Бупати /  Леандер Паес (четвртфинале)
  Игор Андрејев /  Николај Давиденко (четвртфинале)

Носиоци су одређени према АТП листи од 4. августа 2008.

Жреб 
Легенда

 INV = позив трипартитне комисије
 IP = специјална позивница ИТФ-а
 ALT = замена
 w/o = предаја пре меча
 r = предаја у току меча
 d = дисквалификација током меча

Завршница

Горња половина

Доња половина

Референце

Спољашње везе 

 Жреб на сајту АТП 
 Жреб  на сајту ИТФ

Тенис на Летњим олимпијским играма 2008.